Liparis steht als Name für:

 die Gattung Liparis (Fisch) (dt. auch Scheibenbauch) in der Familie Scheibenbäuche
 die Gattung  Liparis (Orchidee) (dt. Glanzkraut) in der Familie Orchideen
 ein veraltetes Synonym für die Gattung Caprella in der Familie Caprellidae (Teilordnung Corophiida)
 die antike Bezeichnung des Flusses Mezitli in der türkischen Provinz Mersin